Črnec je lahko:

 Črnec, tudi Zamorec - človek črne rase
 Črnec, naselje v občini Ribnica
 Črnec, staro prekmursko ime za Murske Črnce
 Črnec, potok, desni pritok Ledave
 Črnec, potok na Dravskem polju, pritok Reke v povodju Polskave
 Črnec Biškupečki, Hrvaška
 Črnec Dugoselski, Hrvaška
 Črnec Rugvički, Hrvaška